Eita steht für:

 Eita (* 1982), japanischer Schauspieler
 Eita (Insel), Ort in Kiribati
 Eita (Tabiteuea), Ort in Kiribati